

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 

Бег 800 м, женщины

Мехико, Национальный стадион, 14—16.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 17.10.1968

24 участницы разбиты на 4 забега по 6 человек, четверо лучших в каждом забеге выходят в полуфинал.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968

Примечания

Другие статьи 
 Лёгкая атлетика на Олимпийских играх
 Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968